Jordánek je název více objektů:
 Jordánek (Podolanka), rybník v Podolance v okrese Praha-východ
 Jordánek (Šeberov), rybník v Šeberově v Praze, součást přírodní památky Hrnčířské louky
 Jordánek (Velké Meziříčí), rybník ve Velkém Meziříčí v okrese Žďár nad Sázavou
 Jordánek (Jedlová), rybník v Jedlové v okrese Svitavy
 Jordánek (Chrast), rybník v Chrasti v okrese Chrudim
 Jordánek (potok), pravý přítok Lovčického potoka v Lovčicích v okrese Hodonín, též několik studánek/pramenů při jeho toku a les v oblasti jeho prameniště
 Jordánek, penzion a restaurace v Opočně v Nádražní ulici

Externí odkazy